Fábián Imre (1945–2005) költő, folklorista, újságíró, könyvkiadó
 Fábián Imre (1966) kerékpárversenyző
 Fábián Imre (1930–2002) zenetörténész, zenekritikus